Публий Елий Адриан Афер () е баща на римския император Адриан.

Биография 
Афер е от Испания, но е от римски произход. Майка му Улпия Траяна e сестра на римския генерал и сенатор Марк Улпий Траян, баща на император Траян и неговата по-голяма сестра Улпия Марциана. Улпия Марциана и Траян са негови братовчеди по майчина линия. Баща му е сенатора и претора Публий Елий Адриан Марулин (31 – 91).

Предците на Афер по бащина линия идват от Пиценум (съвременните Марке и Абруцо в Италия), който вероятно става римска колония по времето на диктатора Сула. Те напускат Италия и се заселват в Италика (близо до съвременната Севиля, Испания). Италика е град в Испания Бетика, основан от римския генерал Сципион Африкански около 205 пр.н.е., в края на Втората пуническа война. Испания Бетика става градска община при Юлий Цезар или римския император Октавиан Август, а Адриан по-късно я прави колония. Дядото на дядо му се наричал Марулин и е първият представител на неговото семейство, който става римски сенатор.

Афер се жени за Домиция Паулина Стара, римлянка от видно семейство от Кадис, Испания. Децата им са дъщеря, Домиция Паулина Млада (75 – 130) и син, император Публий Елий Адриан (24 януари 76 – 16 юли 138).

След достигане на преториат, Афер умира през 85 или 86 г. Синът му е поставен под опеката на братовчед му Траян и неговата съпруга Помпея Плотина.

Литература 
  Historia Augusta – Животът на Адриан
  www.roman-emperors.org

Нерво-Траянова династия
Испанци